Rodolfo Petracco (1889-1961) – architetto italiano
 Ser Petracco, pseudonimo di Pietro di Parenzo di Garzo dell'Incisa (1267-1326) – notaio italiano, padre di Francesco Petrarca
 Tarcisio Petracco (1910-1997) – insegnante e partigiano italiano